Чемпіонат Азербайджану 1992 — 1-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу після здобуття країною незалежності. Чемпіоном став Нефтчі.

Клуби

Перший раунд

Група A 

Примітки:
1. Клуб Ніджат (Маштага) був знятий зі змагання після 8 туру, усі результати за його участю були анульовані.

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Тараггі змінив назву на Азнефтьяг.

Результати

Раунд за право участі у Топ-лізі наступного сезону 

Примітки:
1. Клуб Ширван (Кюрдамир) був знятий зі змагання протягом сезону.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

1992
Азербайджан
1992 в азербайджанському спорті